Dodd är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christopher Dodd
 Claire Dodd
 Francis Dodd
 Mike Dodd
 Ralph Dodd
 Rory Dodd
 William Dodd

Engelska efternamn